Bugár Béla (1931–2011) színész
 Bugár Béla (1958) politikus